Der Jüdische Krieg steht für:

 Jüdischer Krieg (Flavius Josephus), antikes Geschichtswerk des jüdischen Historikers Flavius Josephus
 Der jüdische Krieg (Roman), erster Teil der Josephus-Trilogie von Lion Feuchtwanger